El término busto puede referirse a:

Busto, una representación de la parte superior de un cuerpo humano. 
Busto de Valdés, una localidad del concejo de Valdés, Asturias  (España).
Busto, pecho de la mujer.
Busto de Treviño o Busto, una localidad del municipio de Condado de Treviño, Burgos (España).
Busto de Bureba, una localidad y un municipio situados en la provincia de Burgos (España).
Busto Arsizio, un municipio de la provincia de Varese (Italia).
Busto Garolfo, un municipio de la provincia de Milán (Italia). 
El Busto, un municipio de la Comunidad Foral de Navarra (España). 
O Busto, localidad del municipio de Puebla del Brollón, Lugo (España).
 Varias localidades llamadas Bustos.
El apellido Bustos.